Yorktown (Texas)
 Yorktown (Virgínia)

Outros 
 Classe Yorktown — classe de porta-aviões
 USS Yorktown (CV-5) — desactivado em 1937
 USS Yorktown (CV-10) — porta-aviões desactivado em 1943

Desambiguações de topônimos